Parravicini puede referirse a:

 Florencio Parravicini (1876-1941), actor argentino;
 Benjamín Solari Parravicini (1898-1974), artista argentino;
 Parravicini, paraje rural de la Argentina;
 Estación Parravicini, estación ferroviaria en Parravicini, Argentina.